{{Edizione di competizione sportiva
|nome = Primera C 2022
|nome ufficiale = Campeonato de Primera División C 2022
|sport = Calcio
|edizione = 90
|competizione = Primera C (Argentina)
|organizzatore = AFA
|data inizio = 12 febbraio 2022
|data fine = 19 novembre 2022
|luogo bandiera = ARG
|partecipanti = 19
|vincitore = 
|retrocessioni = 
|volta = 
|secondo = 
|semi-finalisti = 
|promozioni = 
|numero gare = 352
|incontri disputati = 352
|gol = 748
|miglior marcatore = 
|edizione precedente = 2021
|edizione successiva = 
}}

Il Campionato di Primera C 2022 (chiamata anche con il nome ufficiale di Campeonato de Primera División C 2022) è stata la 90ª edizione del campionato di quarta divisione argentino riservato alle squadre direttamente affiliate alla AFA.

Al torneo hanno preso parte 19 squadre, tra cui le due neopromosse Liniers (che ha vinto il campionato di Primera D 2021 e che ritorna in Primera C dopo sei stagioni) e il Puerto Nuevo (che ritorna in Primera C dopo la sua ultima partecipazione nell'edizione del torneo 1995-1996).

Ad aggiudicarsi il campionato, ottenendo in tal modo la promozione in Primera B Metropolitana, è stato il Club Atlético Argentino.

 Formato 

 Campionato 
Il torneo si è strutturato in due campionati separati, chiamati Apertura e Clausura, in ognuno dei quali tutte le squadre si sono affrontano in un girone di sola andata. Se la stessa squadra avesse ottenuto la prima posizione in classifica in entrambi i tornei, questa avrebbe ottenuto il titolo di campione del torneo e la promozione in Primera B.

In caso contrario, se fossero state due squadre differenti ad ottenere la prima piazza nelle rispettive classifiche dei tornei Apertura e Clausura (come poi avvenuto), si sarebbe disputato un Torneo reducido ad eliminazione diretta per l'assegnazione del titolo e la determinazione della squadra che avrebbe ottenuto la promozione in Primera B. Al Torneo reducido hanno preso parte le 8 squadre meglio classificate della Tabla Anual, ovvero della classifica che ha tenuto conto dei punti ottenuti da ogni squadra in entrambi i tornei Apertura e Clausura. Al Torneo Reducido, le squadre prime classificate dei tornei Apertura e Clausura hanno avuto il vantaggio di accedere direttamente in semifinale.

A retrocedere in Primera D è stata la squadra peggio classificata nella Tabla Anual.

 Qualificazioni alla Coppa Argentina 2023 
Alla Copa Argentina 2023 si sono qualificate 4 squadre, ovvero la vincente del campionato e le migliori 3 squadre classificate nella Tabla anual.

 Squadre partecipanti 

 Torneo Apertura 
 Classifica 

Legenda
      Squadra campione o classificata al Torneo Reducido nel caso o meno vinca anche il Torneo Clausura.

Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

 Risultati 

 Torneo Clausura 
 Classifica 

Legenda
      Squadra campione o classificata al Torneo Reducido nel caso o meno vinca anche il Torneo Clausura.

Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.
X - Il Ferrocarril Midland ha vinto il Torneo Apertura.

 Risultati 

 Tabla anual 

Legenda
      Squadre qualificate al Torneo reducido.
      Squadra retrocessa in Primera D.
X - Vincitore del Torneo Apertura.
Y - Vincitore del Torneo Clausura.

Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

 Torneo reducido 
Il Torneo reducido ha lo scopo di determinare la squadra che verrà promossa in Primera B Nacional, e vi partecipano le migliori 8 squadre classificate nella Tabla anual insieme alle due squadre vincitrici del Torneo Apertura e del Torneo Clausura. Mentre queste 2 ultime squadre accederanno direttamente in semifinale, le altre 8 dovranno affrontarsi a partire dalla prima fase.

 Prima fase 
Alla prima fase hanno partecipato le 8 squadre meglio classificate nella Tabla anual, ad eccezione delle 2 squadre che hanno vinto il Torneo Apertura e Clausura (le quali entreranno in gioco soltanto alle semifinali). Gli accoppiamenti sono stati determinati in base alla posizione ottenuta nella Tabla anual: la 1ª classificata contro l'8ª, la 2ª contro la 7ª, ecc.). Ogni sfida è stata disputata in gara unica in casa della squadra miglior classificata nella Tabla anual e in caso di pareggio si sono disputati direttamente i calci di rigore (senza la disputa dei tempi supplementari). Le 4 squadre vincitrici si sono qualificate alla seconda fase del Torneo reducido.

 Risultati 

Con la vittoria per 2-1 sull'Excursionistas, il Deportivo Laferrere si è qualificato alla seconda fase del Torneo reducido.

Con la vittoria per 2-0 sullo Sportivo Italiano, il Claypole si è qualificato alla seconda fase del Torneo reducido.

Con la vittoria per 3-1 sul Berazategui, il Real Pilar si è qualificato alla seconda fase del Torneo reducido.

Con la vittoria ai calci di rigore per 7-6 sull'Atlas, il Deportivo Español si è qualificato alla seconda fase del Torneo reducido.

 Seconda fase 
Alla seconda fase hanno preso parte le 4 squadre vincitrici delle sfide della prima fase. Gli accoppiamenti sono stati determinati in base alla posizione ottenuta nella Tabla anual: la 1ª classificata contro l'8ª, la 2ª contro la 7ª, ecc.). Ogni sfida è stata disputata in gara unica in casa della squadra miglior classificata nella Tabla anual e in caso di pareggio si sono disputati direttamente i calci di rigore (senza la disputa dei tempi supplementari). Le 2 squadre vincitrici si sono qualificate alle semifinali del Torneo reducido.

 Risultati 

Con la vittoria per 3-1 sul Deportivo Español, il Deportivo Laferrere si è qualificato alle semifinali del Torneo reducido.

Con la vittoria per 4-2 ai calci di rigore sul Real Pilar, il Claypole si è qualificato alle semifinali del Torneo reducido.

 Semifinali 
Alle semifinali del Torneo reducido partecipano le 2 squadre vincitrici delle sfide del turno precedente oltre alle 2 squadre vincitrici dei tornei Apertura e Clausura. Gli accoppiamenti sono stati determinati, anche in questo caso, sulla base della Tabla anual e in caso di pareggio si sono disputati direttamente i calci di rigore (senza la disputa dei tempi supplementari). Le 2 squadre vincitrici si qualificheranno per la finale del Torneo reducido.

 Risultati 

Con la vittoria per 2-0 sul Deportivo Laferrere, l'Argentino de Merlo si è qualificato per la finale del Torneo reducido.

Con la vittoria per 4-1 sul Claypole, il Ferrocarril Midland si è qualificato per la finale del Torneo reducido.
 Finale 
Alla finale si sono qualificate le due squadre vincitrici delle semifinali. La finale si è disputata in due gare di andata e ritorno, con il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa per la squadra miglior classificata. In caso di pareggio nel punteggio complessivo delle due gare era prevista la disputa direttamente dei calci di rigore. La squadra vincitrice ha ottenuto la promozione in Primera B.
 Risultati 

Con la vittoria ai calci di rigore per 6-5, l'Argentino de Merlo ha vinto il Torneo Reducido, ottenendo in tal modo la promozione in Primera B.

 Squadre qualificate alla Coppa Argentina 2023 
A classificarsi alla Coppa Argentina 2023 sono state le seguenti squadre:

  - Squadra vincitrice del campionato.
  - 1ª squadra classificata nella Tabla anual  - 2ª squadra classificata nella Tabla anual.
  - 3ª squadra classificata nella Tabla anual.

 Statistiche 
 Classifica marcatori 

 Note 

 Voci correlate 
 Campionato argentino di calcio
 Primera División 2022
 Copa de la Liga Profesional 2022
 Trofeo de Campeones de la Liga Profesional 2022
 Copa Argentina 2022
 Primera B Nacional 2022
 Primera B Metropolitana 2022
 Torneo Federal A 2022
 Primera D 2022

 Collegamenti esterni 

 Sito ufficiale della AFA
 Regolamento (PDF)
 Solo Ascenso''

Calcio nel 2022
Campionato argentino di calcio